Vondráček ist der Familienname folgender Personen:

 Libor Vondráček (* 1994), tschechischer Politiker und Jurist
 Lukáš Vondráček (* 1986), tschechischer Pianist
 Radek Vondráček (* 1973), tschechischer Politiker (ANO 2011)
 Rudolf Vondráček (1881–1938), tschechischer Chemiker

Siehe auch:
 Vondráčková